Albaniens fotbollslandslag kan avse
 Albaniens herrlandslag i fotboll
 Albaniens damlandslag i fotboll